Татья́на Миха́йловна Ка́рпова (1916 — 2018) — советская и российская актриса театра и кино.                 Народная артистка СССР (1990).

Биография 

Родилась а в Харькове (ныне — Украина).

Впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в спектакле «Маклена Граса» Н. Г. Кулиша в театре «Березиль» (режиссёр А. С. Курбас).

В 1932—1933 годах училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме (ныне Харьковское музыкальное училище имени Б. Н. Лятошинского), одновременно выступала на сцене молодёжного рабочего театра «Темафор» (Театр малых форм). В 1934 году сдала вступительный экзамен в школе при Московском Художественном театре втором (МХАТ II) и была принята вольнослушательницей, но через несколько месяцев была выгнана оттуда Серафимой Бирман за невыносимый харьковский говор. В 1938 году окончила Театральное училище при Московском театре Революции (курс М. И. Бабановой).

С 1938 года — актриса Московского театра Революции (с 1954 — Московский академический театр имени Владимира Маяковского).

В кино снималась мало. Лучшие роли — Сурмилова в кинооперетте «На подмостках сцены» К. К. Юдина (1956) и Клавдия Ивановна в комедии «Тёща» С. И. Сплошнова (1973).

Актриса отмечала 100-летний юбилей в Центральном Доме актёра (ЦДА). Состоялся вечер под названием «Нескучный век Татьяны Карповой», который прошёл с участием именинницы.

Скончалась 26 февраля 2018 года в Москве на 103-м году жизни. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.

Личная жизнь 
 первый муж (1935—1941) — Константин Кулешов, главный художник театра им. В. Маяковского
 второй муж — Сергей Арсеньевич Майоров (1903—1973), театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1934), заслуженный деятель искусств РСФСР (1954)
 третий муж — Дмитрий Долгопольский, директор-распорядитель театра им. В. Маяковского
 четвёртый муж — Евгений Константинович Александрович. Покончил с собой, застрелившись из ружья.

Детей не было.

Проживала в Москве, в районе станции метро «Киевская».

Звания и награды 
 заслуженная артистка РСФСР (05.11.1947)
 народная артистка РСФСР (08.03.1960) — за заслуги в области советского искусства
 народная артистка СССР (25.07.1990) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
 Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли Любови Шевцовой в спектакле «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву
 орден «Знак Почёта» (29.01.1954) — в связи с тридцатилетием Московского театра Драмы и отмечая заслуги работников театра в области развития советского театрального искусства
 орден Почёта (03.02.1998) — за большие заслуги в развитии театрального искусства
 медали

Творчество

Театральные работы 

 «Собака на сене» Лопе де Вега — Диана де Бельфлёр
 1940 — «Простые сердца» К. Г. Паустовского — Лиза
 1941 — «Весна в Москве» В. М. Гусева — Надя Коврова
 1942 — «Питомцы славы» А. К. Гладкова — Шура Азарова
 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Розамунда, Паж
 1944 — «Сыновья трёх рек» В. М. Гусева — Александра
 1944 — «Лодочница» Н. Ф. Погодина — Шура
 1945 — «Отчий дом» В. П. Катаева — Зина
 1945 — «Лисички» Л. Хеллман — Реджина
 1945 — «Круг» С. Моэм — Элизабет
 1946 — «Ленушка» Л. М. Леонова — Лена
 1947 — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Люба Шевцова
 1947 — «Таня» А. Н. Арбузова — Таня, Оля
 1947 — «Великие дни» Н. Е. Вирты — Таня Шатрова
 1948 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Дама
 1948 — «Не от мира сего» К. Я. Финна — Елена Петровна
 1949 — «Леди и джентльмены» Л. Хеллман — Реджина
 1950 — «Сампаны голубой реки» В. Д. Пушкова — Натуко
 1951 — «Яблоневая ветка» В. А. Добровольского, Я. Смоляка — Нина Воронцова 
 1951 — «Зыковы» М. Горького — Павла
 1952 — «Третья молодость» братьев Тур — Полынцева
 1953 — «Легенда о любви» Н. Хикмета — Мехменэ Бану
 1954 — «Домик на окраине» А. Н. Арбузова — Любовь 
 1955 — «Персональное дело» А. П. Штейна — Малютина
 «Гамлет» У. Шекспира — Гертруда
 1956 — «Аристократы» Н. Ф. Погодина — Сонька 1956 — «Гостиница „Астория“» А. П. Штейна — Линда
 1959 — «За час до рассвета» А. А. Галича — Варя Калинникова
 1959 — «Весенние скрипки» А. П. Штейна — Алевтина Николаевна
 1960 — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта — Катрин
 1961 — «Океан» А. П. Штейна — Лёля
 1961 — «Фауст и смерть» А. С. Левада — Ирина
 1962 — «Как поживаешь, парень?» В. Ф. Пановой — Женщина без имени
 1963 — «Нас где-то ждут» А. Н. Арбузова — Валерка
 1964 — «Перебежчик» А. Тур и П. Л. Тур — Домбровская
 «Медея» Еврипида — Медея
 1966 — «Поворот ключа» М. Кундеры — Алёна Нечасова 1968 — «Волшебный пароль» Д. К. Орлова, Л. С. Новогрудского — Гидра контрреволюции 1969 — «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова — Клавдия 1971 — «Три минуты Мартина Гроу» Г. А. Боровика — Мадам 1972 — «Дума о Британке» Ю. И. Яновского — Ганна Иванцева 1974 — «Банкрот, или Свои люди — сочтёмся!» А. Н. Островского — Устинья Наумовна 1976 — «Долгожданный» А. Д. Салынского — Клава 1978 — «Чайка» А. П. Чехова — Полина Аркадьевна
 1981 — «Игра в джин» Д. Л. Кобурна — Фонсия Дорси
 1981 — «Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса — Большая Ма
 1983 — «Ночь ангела» А. Розанова — Антонина Романовна
 1985 — «Летят перелётные птицы» А. М. Галина — Максимовна
 1987 — «Жанна» А. М. Галина — Сверчкова
 1990 — «Уроки музыки» Л. С. Петрушевской — Анна Степановна
 «Флигель» А. Буравского — Петруничева
 «Кто боится Рэя Брэдбери?» В. Е. Максимова — Горемыкина
 «Мой век» М. Лоранс — Малу
 «Королева-мать» М. Сантанелли — Реджина

 Роли в кино 
 1956 — На подмостках сцены — Сурмилова 1965 — Игра без правил — фройляйн Эрна Бринкель 1968 — Гуля Королёва (фильм-спектакль) — Мать 1973 — Мэгре и человек на скамейке — мадам Туре 1973 — Тёща — Клавдия Ивановна 1974 — Хождение по мукам — Ефросинья Алексеевна Квашнина 1975 — Ольга Сергеевна — Коллега 1976 — Угощаю рябиной (фильм-спектакль) — Соседка 1977 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой — Ирина Семёновна Холина 1978 — Эцитоны Бурчелли (фильм-спектакль) — Анна Павловна 1985 — Игра в джин (фильм-спектакль) — Фонсия 1985 — Сеанс гипнотизёра (фильм-спектакль) — Елена Константиновна Глебова 1989 — Кошка на раскалённой крыше (фильм-спектакль) — Большая Ма 1990 — Уроки музыки (фильм-спектакль) — Анна Степановна 1992—1997 — Мелочи жизни — Ева, журналистка Озвучивание 
 1946 — Похождения Насреддина — Зульфия'' (роль Ю. Ризаевой)
 1977 — Шёлковая Кисточка (анимационный)

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Карпова на сайте «RUSKINO»
 Биография на сайте Театра им. Маяковского
 Интервью MK: Секрет долголетия столетней актрисы: «Курила, пила коньяк, никакой диеты»
 Актриса из «золотого века». Татьяне Карповой исполнилось 100 лет

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Столетние долгожительницы России
Выпускники Харьковского музыкального училища
Похороненные на Троекуровском кладбище